Waldkirchen bezeichnet Ortsnamen:
 in Deutschland:
 Waldkirchen, Stadt im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Waldkirchen/Erzgeb., Ortsteil der Gemeinde Grünhainichen, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Waldkirchen (Lengenfeld), Ortsteil der Stadt Lengenfeld, Vogtlandkreis, Sachsen
 Waldkirchen (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Seubersdorf in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 in Österreich:
 Waldkirchen am Wesen, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Waldkirchen an der Thaya, Gemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch:
 Waldkirch (Begriffsklärung)
 Waldkirche